Флаг Анже́ро-Су́дженска — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом муниципального образования (городского округа) «Город Анжеро-Судженск» Кемеровской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3488.

Описание 

Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище, высота (ширина) которого относится к его длине как 2:3, вертикально поделено на зелёную (у древка) и красную половины воспроизводит символику из герба муниципального образования, причём геральдическое золото изображается жёлтым цветом, а геральдическое серебро — белым цветом.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Геральдическое описание герба муниципального образования «город Анжеро-Судженск» гласит: «В рассечённом на зелёном (зелень) и красном (червлёнь) поле — две золотые зубчатые двухъярусные башни, соединённые зубчатой стеной того же металла, стоящие на положенном вверх тетивой серебряном луке; между башнями — чёрный, окаймлённый серебром камень (о четырёх округлых и четырёх острых видимых выступах) с исходящим вверх золотым пламенем».

Примечания 

флаг
Флаги с изображением крепости
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением лука